Kroatië
 Zaton (Dubrovnik), een plaats in de Kroatische gemeente Dubrovačko
 Zaton (Nin), een plaats in de Kroatische gemeente Nin
 Zaton (Šibenik), een plaats in de Kroatische gemeente Šibenik

Montenegro
 Zaton (Bijelo Polje), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Bijelo Polje